Гунтар Антомс (; 24 июля 1960, Рига, Латвия) — латвийский адвокат и шахматист, международный мастер (2001), победитель чемпионата Латвии по шахматам 2001 года.

Карьера шахматиста 
Первый успех пришёл к Гунтару Антомсу в 14 лет, когда он завоевал 4 место в первенстве школьников Латвии. Через три года он поделил первое второе место с Эдвином Кеньгисом в молодёжном первенстве Латвии. Гунтар Антомс многократно участвовал в финалах чемпионатов Латвии по шахматам, а в 2001 году он стал чемпионом, опередив таких гроссмейстеров, как Виестур Мейерс, Артур Нейкшанс, Янис Клованс, Зигурд Ланка, Илмарс Старостит. В тот же год Гунтар Антомс становится международным мастером по шахматам. Представлял команду Латвии на шахматной олимпиаде (2004) — играл на второй запасной доске, и на командном чемпионате Европы по шахматам (2001) — играл на четвёртой доске.
Гунтар Антомс также исполняет обязанности вице-президента и члена правления федерации шахмат Латвии.

Карьера юриста 
Гунтар Антомс окончил юридический факультет Латвийского университета. Он является присяжным адвокатом, третейским судьёй Балтийского Международного Третейского суда и членом Ассоциации Латвийских адвокатов по уголовным делам.

Примечания

Ссылки 
 
 Карточка Гунтара Антомса на сайте chessgames.com
 Карточка Гунтара Антомса на сайте 365chess.com
 Карточка Гунтара Антомса на сайте chesstempo.com
 Личная карточка Гунтара Антомса на сайте OlimpBase.org (Шахматные олимпиады)
 Личная карточка Гунтара Антомса на сайте OlimpBase.org (Командные чемпионаты Европы)

Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Адвокаты Латвии
Выпускники Латвийского университета
Международные мастера по шахматам
Участники шахматных олимпиад
Адвокаты по алфавиту